Die Abkürzung FVM steht für:
 Finite-Volumen-Verfahren, ein numerisches Verfahren zur Lösung von Erhaltungsgleichungen
 Fußball-Verband Mittelrhein, die Dachorganisation aller 1278 Fußballvereine im Bereich Mittelrhein

FVM